Pissis steht für:

 Monte Pissis, einen Berg in Argentinien

Pissis ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Pissis (* 1972), einen zypriotischen Badmintonspieler
 Pierre Joseph Aimé Pissis (1812–1889), französischer Geologe und Geograph